De finale van de DFB-Pokal van het seizoen 2018/19 werd gespeeld op zaterdag 25 mei 2019 in het Olympiastadion in Berlijn. Bayern München, dat voor het tweede jaar op een rij in de finale stond, won voor de negentiende maal de beker door finale debutant RB Leipzig met 3–0 te verslaan. De finale was tevens het afscheid van Arjen Robben en Franck Ribéry, die beide hun laatste minuten maakte voor Bayern.

Finale

Voorgeschiedenis
Het was de eerste keer dat RB Leipzig in de Duitse bekerfinale stond en de club was hiermee de 39e finale debutant. De club uit Leipzig was tevens de eerste naoorlogse club uit de deelstaat Saksen die de bekerfinale bereikte sinds de bekerwinst van Dresdner SC in 1941. Daarnaast was RB Leipzig de tweede club ooit uit Leipzig die in de bekerfinale stond. VfB Leipzig won namelijk in 1936 de Tschammer-beker, de voorloper van de DFB-Pokal. Bayern nam 22 keer eerder deel aan de bekerfinale en won reeds 18 maal de finale, beiden een nationaal record. Het was voor het tweede jaar op elkaar volgend dat Bayern in de finale stond. Vorig seizoen versloeg Eintracht Frankfurt, onder leiding van de naar Bayern verkaste trainer Niko Kovač, de club uit München in de finale.

Wedstrijd

2019
RB Leipzig
FC Bayern München
DFB-Pokal
Sportevenement in Berlijn